Персидская именная формула до периода правления шаха Резы Пехлеви (1925—1941) была во многом похожа на арабскую. Иранцы не использовали фамилий, а использовали множество различных добавлений к личному имени, указывающих на географию (место рождения, проживания). Кроме того были распространены различные титулы и прозвища:
 Ага,  — господин.
 Дарвиш,  — суфистский богословский титул.
 Хаджи,  — совершивший паломничество в Мекку.
 Карбалаи,  — совершивший паломничество в Кербелу или родившийся в Кербеле.
 Хан,  — дворянский титул.
 Машхади,  — совершивший паломничество в Машхад или родившийся в Машхаде.
 Мир,  — сейед.
 Мирза,  — образованный.
 Мулла,  — мусульманский богослов.
 Остад,  — учитель, мастер.
 Дженаб,  — вежливый титул наподобие «превосходительства».
Реза-шах последовал примеру Ататюрка и в начале своего правления обязал иранцев иметь фамилии.

Список персидских имён 

Имена по культуре
Культура Ирана